Great Braxted – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Little Braxted – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex